The UnXplained mit William Shatner ist eine Dokumentarfilmreihe, die seit 2019 vom TV-Sender History produziert wird.

Handlung 
In der Dokumentarfilmreihe geht William Shatner unerklärlichen Phänomenen auf dem Grund. In den Folgen wird ein Blick auf die bekanntesten Mysterien geworfen und versucht, das Seltsame und Unerklärliche zu erklären. Shatner stehen dabei Wissenschaftler, Historiker und Ingenieure zur Seite, die vor allem die Faktenlage und die Frage berücksichtigen, wie das vermeintlich Unerklärliche geschehen konnte.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
 
 The UnXplained mit William Shatner bei History.de

Einzelnachweise 

Dokumentarreihe
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre